Stednavnet Rødkilde kan henvise til flere lokaliteter:

 Rødkilde (Ulbølle Sogn) – en herregård i Ulbølle Sogn på Sydfyn
 Rødkilde (Søborg Sogn) – en bebyggelse i Søborg Sogn
 Rødkilde (Møn) – en bebyggelse i Stege Sogn

Rødkilde kan også henvise til:
 Rødkilde Gymnasium – et gymnasium i Vejle
 Rødkilde Højskole – en højskole på Møn
 Rødkilde Skole – en folkeskole i København